Serie A 1973/1974 – 72. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 7 października 1973 do 19 maja 1974. Mistrzem został , zdobywając swój pierwszy tytuł.

Organizacja 
Liczba uczestników pozostała bez zmian (16 drużyn). ,  i  awansowali z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 30 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji.. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Trzy ostatnie drużyny spadało bezpośrednio do Serie B.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Kalendarz

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1973 we Włoszech
1974 we Włoszech